Osoby o tym nazwisku:
 Ashley Barnes – angielski piłkarz
 Ben Barnes – angielski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Berrick Barnes – australijski rugbysta
 Binnie Barnes – angielska aktorka filmowa
 Brandon Barnes – amerykański muzyk, kompozytor i producent
 Brandon Barnes – amerykański baseballista
 Charles Barnes – amerykański oficer wywiadu
 Chris Barnes – amerykański wokalista i autor tekstów
 Deborah Barnes-Jones – gubernator Montserratu
 Djuna Barnes – amerykańska pisarka
 Fred Barnes – angielski muzyk
 Fred Barnes – amerykański dziennikarz
 Fred N. Barnes – amerykański rusznikarz
 George Nicoll Barnes – brytyjski polityk
 Gerald Barnes – amerykański duchowny katolicki
 Giles Barnes – angielski piłkarz
 Harrison Barnes – amerykański zawodowy koszykarz
 Jim Barnes – amerykański koszykarz
 Jimmy Barnes – australijski piosenkarz
 John Barnes (ur. 1957) – amerykański pisarz science fiction
 John Barnes (ur. 1963) – angielski piłkarz
 Julian Barnes – angielski powieściopisarz
 Lanny Barnes – amerykańska biathlonistka
 Lee Barnes – amerykański lekkoatleta
 Matt Barnes – amerykański koszykarz
 Marvin Barnes – amerykański koszykarz
 Michael Darr Barnes – amerykański prawnik i polityk
 N’Kosie Barnes – lekkoatleta pochodzący z Antigui i Barbudy
 Paddy Barnes – irlandzki bokser
 Patrick Barnes – północnoirlandzki bokser
 Priscilla Barnes – amerykańska aktorka filmowa
 Peter Barnes – brytyjski reżyser i dramaturg
 Peter Barnes – angielski piłkarz
 Randy Barnes – amerykański lekkoatleta
 Robert Barnes – jamajski lekkoatleta
 Sarah Barnes – nowozelandzka wioślarka
 Ted Barnes – gitarzysta
 Thomas Barnes – angielski szachista
 Tracy Barnes – amerykańska biathlonistka
 Wayne Barnes – angielski sędzia rugby

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Barnes (Londyn) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Barnes – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Barnes – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield

Gminy w USA:
 Barnes (ang. Barnes Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Barnes (ang. Barnes Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Barnes (ang. Barnes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Barnes (ang. Barnes Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Barnes (ang. Barnes Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barnes (ang. Barnes County) – w stanie Dakota Północna

Inne
 Barnes Foundation (pol. Fundacja Barnesa) – galeria sztuki
 USS Barnes – Okręty US Navy